FIH Pro League masculina
 FIH Pro League femenina